Buchbinder steht für:
 eine Berufsbezeichnung, siehe Buchbinder
 Autovermietungsunternehmen, siehe Buchbinder Rent-a-Car, seit 2017 Teil der französischen Europcar Mobility Group

Personen:
 Bernhard Buchbinder (1849–1922), österreichisch-ungarischer Schauspieler, Journalist und Schriftsteller
 Józef Buchbinder (1839–1909), polnischer Maler und Grafiker
 Rudolf Buchbinder (* 1946), böhmisch-österreichischer Konzertpianist

Siehe auch: